Galop kan henvise til

 Galop (gangart) – en gangart for heste
 Galopsport - en hestesport, hvor der løbes om kap i gangarten galop
 Galop (dans) – en dans